Asexual Visibility and Education Network, een Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met aseksualiteit
 Gouffre, ook wel aven, is een natuurlijke ondergrondse kalksteenkoepel
 Aven (rivier), een rivier in Frankrijk